Gustavo Porras puede referirse a:

 Gustavo Porras Cortés, político y sindicalista de Nicaragua;
 Gustavo Porras Castejón, sociólogo y analista político de Guatemala;